Madeleine Arcand, née le  à Rouyn-Noranda dans la province de Québec au Canada, est une animatrice de télévision et radio québécoise.

Elle a animé et réalisé plusieurs émissions de télévision, avant de fonder La Petite Boîte de Prod et l'entreprise de vêtements et accessoires écoresponsables à succès Rose Buddha.

Biographie 

Madeleine Arcand, qui possède un baccalauréat en Sciences de la Communication de l'Université de Montréal ainsi qu'une maîtrise en médiation culturelle et scientifique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (France), fait ses débuts en radio, alors qu'elle étudie à l'Université de Montréal. Elle anime le magazine culturel DADA, présenté sur les ondes de CISM. Alors qu'elle poursuit ses études en France, elle devient correspondante à Paris pour la radio. À son retour au Québec, elle anime sa première émission de télévision, un magazine culturel intitulé Complètement Dada, présenté à VOX.  Elle est rapidement recrutée par Bande à part, où elle sera membre de l'équipe pendant 5 ans. C'est également durant cette période qu'elle se joint à l'équipe de Salut, bonjour week-end, à titre de chroniqueuse culturelle. Elle est aussi reporter pour le site www.radio-canada.ca (où elle anime, entre autres, le tapis rouge du Gala de l'Adisq) et à l'émission Macadam Tribus.

En 2008, elle devient journaliste culturelle pour RDI Matin et l'année suivante, après avoir animé La Guerre des Clics à V, elle anime ses deuxième et troisième projets télé : Transsibérien, mon amour et Orient-Express, mon amour diffusés sur la chaîne Évasion.

Madeleine Arcand prend la barre de l'émission Le Style est dans la Rue, présentée à la chaîne de télévision  Mlle. Elle est aussi auteure et animatrice de la web-série Art public pour ARTV et reporter pour PM, à la Première Chaîne de Radio-Canada, où elle est également animatrice occasionnelle. Elle tient la barre de la chronique Évasion  chaque semaine dans le journal 24H Montréal. Elle enchaîne ensuite les articles écrits et les productions vidéos pour La Presse+ et le magazine Pure.

En 2013, elle fonde sa propre entreprise de production audio-visuelle La Petite Boîte de Prod. Parallèlement à son travail de productrice et de réalisatrice, elle entreprend de nombreuses certifications en yoga (avec Nicole Bordeleau), en méditation (MBSR avec l'Université du Massachusetts, Écritures Bouddhistes à Harvard) et en QiGong (Institut de QiGong du Québec). 

Elle fonde alors Rose Buddha, une entreprise de vêtements de yoga et de vie de tous les jours éthique et écoresponsable. Elle est également mère de 4 enfants et auteure des livres jeunesse Lulu, Lila et la Plume qui Plane et Un tour du monde pour l'anniversaire de Lila parus aux Éditions Ulysse. En 2020 elle lance le best seller À go, on ralentit, puis le livre pour enfant sur l'initiation à la méditation Oscar apprend à méditer pour enfin créer le cours en ligne À 10 minutes du bonheur qui en deviendra un livre.

Animatrice québécoise de radio
Animatrice québécoise de télévision
Étudiant de l'Université de Montréal
Étudiant de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Naissance en octobre 1978
Naissance à Rouyn-Noranda